Прасе се може односити на:

 Прасе, младунче свиње
 Прасетина и свињетина, месо прасади и свиња